Буковица је насеље у општини Рожаје у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 529 становника (према попису из 2003. било је 576 становника).

Демографија 
У насељу Буковица живи 404 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 32,9 година (32,2 код мушкараца и 33,7 код жена). У насељу има 163 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,53.

Ово насеље је углавном насељено Бошњацима (према попису из 2003. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Рожаје
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори